Klp of KLP of KlP kan verwijzen naar:

 Der Kleine Pauly (KlP), een naslagwerk over de oudheid, zie Der Neue Pauly
 Kommunal Landspensjonskasse (KLP), een Noorse onderlinge verzekeringsmaatschappij, met Noorse openbare instellingen als klanten
 Kurd-Laßwitz-Preis (KLP), een Duitse prijs voor werk in sciencefiction
 Station Klampok, een Indonesisch spoorwegstation aan de spoorlijn-Tegal Cirebon, met telegrafische afkorting Klp
 Station Veenendaal-De Klomp, een Nederlands treinstation met stationscode Klp
 Loper-paardeindspel, een eindspel in het schaken; KLP staat voor koning-loper-paard

Zie ook 
 Kip of KIP (doorverwijspagina) vanwege de gelijkende schrijfwijze